Kvalifikace mužské dvouhry na US Open 2017 probíhala před zahájením hlavní soutěže od 22. do 25. srpna 2017 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové.

Kvalifikace se účastnilo sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo osmmnáct do navazujícího mužského singlu. Šestnáct tenistů vyhrálo tři kola. Nejvýše nasazený Argentinec Leonardo Mayer pak prošel jako šťastný poražený po odstoupení světové jedenáctky Milose Raonice z turnaje pro zraněné zápěstí a rovněž tak Slovák Lukáš Lacko po pozdním odhlášení světové dvojky Andyho Murrayho pro zranění kyčle.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
 Leonardo Mayer

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2017